Kodjo peut faire référence :

Toponyme 
 Kodjo-Gboro, une localité située dans le département de Malba au Burkina Faso
 Kodjo-Sambour, une localité située dans le département de Malba au Burkina Faso
 Kodjo-Tioblo, une localité située dans le département de Malba au Burkina Faso

Patronyme 

 Agbéyomé Kodjo (1954), une personnalité politique et un ancien Premier ministre du Togo
 Edem Kodjo (1938-2020), une personnalité politique et un ancien Premier ministre du Togo
 Michel Kodjo (1935), un artiste et peintre ivoirien
 Patrick Kodjo Topou, un acteur togolais